Velva - centro abitato degli Stati Uniti d'America
Velva - frazione di Castiglione Chiavarese
Velva - fiume della Russia